Außerwald ist der Name folgender Orte:

 Außerwald (Aschau im Chiemgau), Ortsteil von Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Außerwald (Gemeinde Gnadenwald), Ortsteil von Gnadenwald, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Außerwald (Gemeinde Sölden), Ortsteil von Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Außerwald (Gemeinde Dalaas), Ortsteil von Dalaas, Bezirk Bludenz, Vorarlberg